Adriatik steht für:

 Hotel Adriatik, ältestes Hotel am Strand von Durrës

Orte in Albanien:
 Adriatik (Divjaka), Dorf in der Gemeinde Divjaka
 Adriatik (Durrës), Dorf in der Gemeinde Durrës
 Adriatik (Fier), Dorf in der Gemeinde Fier
 Adriatik (Kurbin), Dorf in der Gemeinde Kurbin